Sabacarus är ett släkte av kvalster. Sabacarus ingår i familjen Oribotritiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Sabacarus